Osoby o tym nazwisku:
 Artur Mamcarz – polski lekarz
 Jerzy Mamcarz – polski pieśniarz, poeta, kompozytor, autor piosenek, gitarzysta, satyryk
 Henryk Mamcarz – polski ekonomista